Europe des Vingt-Sept de 2007 à 2013
 Europe des Vingt-Sept depuis 2020